Бре́ндан «Би Джей» Нью́фелд (; ) — канадский кёрлингист.
Серебряный призер  и .

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: золото (1 этап, финал).
 : золото (), серебро (), бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2014), серебро (2015, 2018, 2019), бронза (2012).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2015).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его отец, Крис Ньюфелд — чемпион Канады , после окончания карьеры игрока работает тренером, в том числе и команды Майка Макьюэна, где играл Би Джей. Его старший брат, Дэнни Ньюфелд, также кёрлингист, чемпион Зимней Универсиады 2003.

Начал заниматься кёрлингом в возрасте около 10 лет.

Женат, жена Сара (). Детей нет.

Работает в гольф-клубе Larters at St. Andrews Golf & Country Club.

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу